Pseudoips rubrostrigata är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel. Pseudoips rubrostrigata ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
rubrostrigata